2 miejscowości w Polsce: 
 Postołowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Hajnówka 
 Postołowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Trąbki Wielkie

2 miejscowości na Białorusi: 
 Postołowo – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim, w sielsowiecie Malecz
 Postołowo – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim, w sielsowiecie Mokre